Termin TMM ima više značenja.
 Trimetilamin monooksigenaza, enzim
 Turkmenistanski manat, valuta Turkmenistana
 Trends in Molecular Medicine, časopis